La Liga Premier de Kazajistán () (hasta 2007 Super Liga de Kazajistán) es la máxima competición de fútbol profesional kazajo. La liga se disputa desde 1992 cuando el país obtuvo su Independencia, y es organizada por la Unión de Fútbol de Kazajistán.

Historia 
En 1992 se organizó la primera temporada de la liga como república independiente de la Unión Soviética, entonces llamada 1.División, asistiendo 24 equipos divididos en dos grupos. Al final de la primera fase, los siete primeros de cada grupo formaron un grupo único con 14 clubes en el que se juega la victoria final de la temporada. El mismo formato se mantiene en la siguiente temporada, mientras que para 1994 la liga se convierte en un grupo único con 16 equipos.

En 1994 se establece un grupo único aunque con algunos cambios en el número de equipos, la temporada de la liga llega sin cambios hasta 2009, cuando la temporada se divide en dos fases, con una fase inicial en un round robin con la participación de 12 equipos, y luego una segunda fase con los equipos divididos en dos grupos de acuerdo a la clasificación de la primera fase, un grupo de seis equipos luchando por la primera posición, y otro número igual de equipos con el objetivo de permanecer en la categoría.

Desde 2012 el número de equipos se aumenta de 12 a 14, dando como resultado la abolición de la segunda fase, en 2013 se vuelve a los 12 clubes con una segunda fase, sistema con el cual se busca mayor competitividad en la liga.

Nombres de la Liga 
 1. División de Kazajistán (1992–2001)
 Superliga de Kazajistán (2002–2007)
 Liga Premier de Kazajistán (desde 2008)

Competencias europeas 
El campeón de la liga accede a la UEFA Champions League jugando desde la segunda ronda de clasificación y el segundo y tercer lugar, así como el campeón de la Copa de Kazajistán acceden a la UEFA Europa League desde la primera ronda de clasificación.

Equipos 2019

Campeones

Época soviética 
Algunos equipos como el FC Kairat participó en las ligas superiores del fútbol soviético. No había un campeonato sólidamente establecido e independiente en Kazajistán y el ganador de la República era elegido de forma condicional por la Federación de Fútbol de la RSS de Kazajistán. 

 1936: Almaty City
 1937: FC Dinamo Almaty
 1938: FC Dinamo Almaty
 1939-45: No disputado
 1946: FC Dinamo Almaty
 1947: Lokomotiv Jambul
 1948: Trudovye Rezervy Almaty
 1949: Dinamo Karaganda
 1950: Almaty City
 1951: Yenbek Shymkent
 1952: Metallurg Shymkent
 1953: Metallurg Shymkent
 1954: FC Dinamo Almaty
 1955: FC Dinamo Almaty
 1956: Almaty City
 1957: Stroitel Almaty
 1958: FK Spartak Almaty
 1959: FK Spartak Almaty
 1960: Yenbek Guryev

 1961: Avangard Petropavl
 1962: FK ADK Almaty
 1963: Tsementnik Semey
 1964: FK ADK Almaty
 1965: FK ADK Almaty
 1966: Aktyubinets Aktyubinsk
 1967: Torpedo Kokshetau
 1968: Yenbek Jezkazgan
 1969: Shakhtyor Saran'
 1970: Stroitel Temirtau
 1971: Yenbek Jezkazgan
 1972: Traktor Pavlodar
 1973: Yenbek Jezkazgan
 1974: Gornyak Nikol'sky
 1975: Metallurg Shymkent
 1976: Khimik Stepnogorsk
 1977: Khimik Stepnogorsk
 1978: Trud Shevchenko
 1979: Khimik Stepnogorsk

 1980: Metallurg Shymkent
 1981: Avtomobilist Kostanay
Zona 7 (Tercer nivel, incluidos equipos de otras repúblicas)
 1980: Traktor Pavlodar
 1981: Aktyubinets Aktyubinsk
Zona 8 (Tercer nivel)
 1982: FC Shakhter
 1983: FC Shakhter
 1984: Tselinnik Tselinograd
 1985: Meliorator Shymkent
 1986: Meliorator Shymkent
 1987: Meliorator Shymkent
 1988: Traktor Pavlodar
 1989: Traktor Pavlodar
 1990: Vostok Oskemen
 1991: Aktyubinets Aktyubinsk

República Independiente

Títulos por club 

 (*) FC Kyzylzhar SK (Incluye Access-Esil Petropavl y Access-Golden Grain Petropavl)
 † Equipo desaparecido.

Tabla histórica 
- La siguiente es la tabla histórica de la Liga Premier de Kazajistán desde su fundación en la temporada 1992 hasta finalizado el torneo de 2022 (31 temporadas).

{| class="wikitable sortable" style="width:70%; text-align:center;font-size:90%"
! N.º
!Club
!Temp.
!P.J.
!P.G.
!P.E.
!P.P.
!G.F.
!G.C.
!Ptos.
!Desc.
|- 
| 1 || align=left| FC Irtysh Pavlodar || 28 || 894 || 469 || 192 || 233 || 1369 || 814 || 1599 ||
|- 
| 2 || align=left| FC Kairat || 29 || 911 || 459 || 190 || 262 || 1449 || 933 || 1564 || -3
|-
| 3 || align=left| FC Tobol || 29 || 910 || 440 || 197 || 273 || 1342 || 935 || 1517 ||
|- 
| 4 || align=left| FC Shakhter || 31 || 964 || 406 || 226 || 332 || 1212 || 1023 || 1435 || -9
|- 
| 5 || align=left| FC Aktobe || 27 || 860 || 394 || 204 || 262 || 1198 || 951 || 1368 || -18
|- 
| 6 || align=left| FC Taraz || 28 || 871 || 308 || 182 || 381 || 1017 || 1104 || 1100 || -6
|- 
| 7 || align=left| FC Kaisar || 24 || 757 || 260 || 166 || 335 || 773 || 929 || 946 || 
|- 
| 8 || align=left| FC Ordabasy || 22 || 661 || 245 || 161 || 257 || 747 || 804 || 896 || 
|- 
| 9 || align=left| FC Astana-1964 || 17 || 547 || 254 || 113 || 180 || 810 || 599 || 869 || -6
|- 
| 10 || align=left| FC Zhetysu || 24 || 758 || 236 || 160 || 362 || 799 || 1085 || 862 || -6
|- 
| 11 || align=left| FC Astana || 14 || 405 || 258 || 74 || 83 || 755 || 362 || 848 || 
|- 
| 12 || align=left| FC Atyrau || 20 || 647 || 224 || 164 || 259 || 688 || 826 || 833 || -3
|- 
| 13 || align=left| FC Vostok || 20 || 639 || 226 || 114 || 299 || 733 || 880 || 789 || -3
|- 
| 14 || align=left| Kyzyl-Zhar SK || 16 || 484 || 196 || 103 || 185 || 605 || 557 || 684 || -7
|- 
| 15 || align=left| FC Spartak Semey (Yelimay Semey) || 14 || 464 || 200 || 79 || 185 || 669 || 634 || 679 || 
|- 
| 16 || align=left| FC Ekibastuzets || 13 || 428 || 191 || 82 || 155 || 547 || 447 || 655 || 
|- 
| 17 || align=left| FC Okzhetpes || 22 || 668 || 167 || 122 || 379 || 584 || 1087 || 617 || -6
|- 
| 18 || align=left| FC Akzhayik || 14 || 450 || 126 || 81 || 243 || 439 || 729 || 453 || -6
|- 
| 19 || align=left| Zhiger Shymkent || 9 || 296 || 104 || 64 || 128 || 423 || 447 || 376 ||
|- 
| 20 || align=left| Tomiris Shymkent || 6 || 220 || 91 || 53 || 76 || 291 || 241 || 326 || 
|- 
| 21 || align=left| FC Caspiy || 4 || 254 || 88 || 42 || 124 || 313 || 419 || 306 || 
|- 
| 22 || align=left| FC Bolat || 8 || 264 || 78 || 42 || 144 || 284 || 429 || 276 || 
|- 
| 23 || align=left| FC Gornyak || 4 || 152 || 65 || 34 || 53 || 193 || 195 || 229 || 
|- 
| 24 || align=left| FC Yassi || 4 || 156 || 54 || 27 || 75 || 193 || 271 || 189 || 
|- 
| 25 || align=left| FC Almaty || 5 || 156 || 49 || 32 || 75 || 156 || 196 || 179 || 
|- 
| 26 || align=left| CSKA Kairat Almaty || 4 || 126 || 39 || 11 || 76 || 161 || 294 || 125 || -3
|- 
| 27 || align=left| FC Azhar || 2 || 88 || 29 || 11 || 48 || 110 || 182 || 98 || 
|- 
| 28 || align=left| FC Dostyk || 1 || 46 || 23 || 6 || 17 || 84 || 59 || 75 || 
|- 
| 29 || align=left| FC Dinamo Almaty || 1 || 46 || 19 || 12 || 15 || 77 || 64 || 69 || 
|- 
| 30 || align=left| FC Turan || 2 || 52 || 11 || 21 || 20 || 47 || 75 || 54 ||
|- 
| 31 || align=left| FC Ulytau || 3 || 106 || 14 || 11 || 81 || 60 || 241 || 53 || 
|- 
| 32 || align=left| Energetik Pavlodar || 2	|| 60 || 11 || 16 || 33 || 49 || 87 || 49 || 
|- 
| 33 || align=left| FC Megasport || 1 || 30 || 12 || 6 || 12 || 33 || 38 || 42 || 
|- 
| 34 || align=left| Ekibastuzets-NK || 1 || 32 || 10 || 7 || 15 || 30 || 49 || 37 ||
|- 
| 35 || align=left| FC Aksu || 1 || 26 || 11 || 3 || 12 || 35 || 37 || 36 ||
|- 
| 36 || align=left| Karachaganak || 1 || 48 || 9 || 7 || 32 || 54 || 111 || 34 ||
|- 
| 37 || align=left| FC Maktaaral || 1 || 26 || 8 || 7 || 11 || 28 || 38 || 31 ||
|- 
| 38 || align=left| FC Namys Almaty || 1 || 46 || 8 || 5 || 33 || 39 || 117 || 29 || 
|- 
| 39 || align=left| FC Arman || 1 || 38 || 9 || 0 || 29 || 59 || 99 || 27 || 
|-
| 40 || align=left| FC Kazajmys || 1 || 26 || 7 || 3 || 16 || 32 || 61 || 24 || 
|-
| 41 || align=left| FC Sunkar || 1 || 26 || 5 || 8 || 13 || 16 || 31 || 23 || 
|-
| 42 || align=left| Nasha Kompaniya || 1 || 26 || 3 || 6 || 17 || 15 || 50 || '15 || 
|}

 Goleadores históricos 
 A finales de la temporada 2014.

 Véase también 
 Copa de Kazajistán
 Supercopa de Kazajistán
 Birinszi Liga (Segunda División)''
 Selección de fútbol de Kazajistán
 Futbolista del año en Kazajistán
 Anexo:Estadios de fútbol de Kazajistán

Referencias

Enlaces externos 
 KFF
 Resumen de cada jornada
 Liga Premier de Kazajistán en UEFA.com

 
Deporte en Kazajistán
Fútbol en Kazajistán